Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1952 година e 3-ти пореден.

Започва на 18 май 1952 г. и завършва на 7 септември.

Съдържа в календара 8 старта.

Стартове

Класиране 
Крайно класиране при пилотите за 1952 г.

1. Алберто Аскари (Италия)

2. Джузепе Фарина (Италия)

3. Пиеро Таруфи (Италия)

4. Майк Хаутърн (Великобритания)

5. Р. Фишер (Швеция)

6. Р. Манзон (Франция)

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони